Banyuurip (Temanggung)
 Banyuurip (Gunem)
 Banyuurip (Jenar)
 Banyuurip (Kalidawir)
 Banyuurip (Karangbinangun)
 Banyuurip (Klego)
 Banyuurip (Kedamean)
 Banyuurip (Ngampel)
 Banyuurip (Pancur)
 Banyuurip (Sambung Macan)
 Banyuurip (Tegalrejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing